

Patronyme 
 Gordon Clapp (1948), acteur et producteur américain ;
 Lotte Clapp (1995-), joueuse de rugby à XV américaine ;
 Mónica Clapp, mathématicienne mexicaine-américaine ;
 Tom Clapp (1858 - 1933), joueur gallois de rugby à XV.

Électronique 
 Oscillateur Clapp, configuration possible d'oscillateur électronique. 

Homonymie de patronyme